Barcode steht für:

 Barcode, anderer Name für Strichcode, optoelektronisch lesbare Schrift
 Barcode (Band), dänische Band
 Barcode (Film), niederländischer Kurzfilm von Adriaan Lokman (2001)
 Barcode (Oslo), Hochhausreihe in Oslo, Norwegen
 Barcode Brothers, dänisches Dance-Projekt